Una cesión puede referirse a:

 Cesión (regla de fútbol), regla de fútbol por la cual cuando un jugador pasa el balón con el pie a su propio portero, éste no puede atraparlo con las manos.
 Cesión (deportes), en el mismo ámbito puede referirse también a un préstamo de un jugador a otro club durante un periodo determinado de tiempo sin producirse un traspaso.
 Cesión de bienes es el abandono voluntario de todos los bienes en favor de los acreedores, en pago de una deuda.
 Cesión de derechos es un término jurídico.

La cesión de deudas es un contrato, en donde una persona que es deudora, traspasa la deuda que tiene a otra, siempre y cuando su acreedor lo autorice. El efecto de la cesión de deuda es que permite el cambio de la persona del deudor, sin que la obligación se extinga y subsiste el mismo derecho personal con el mismo objeto y el mismo acreedor. Es un acto jurídico donde intervienen tres voluntades, la del deudor original, la del tercero (el que asumirá la deuda) y la del acreedor